Dominsel steht für:
 Dominsel Brandenburg
 Dominsel (Bremen) in Bremen
 Dominsel (Breslau) in Breslau
 Dominsel (Kaliningrad) in Kaliningrad
 Dominsel (Posen) in Posen
 Dominsel (Ratzeburger See)